Faworski ist der Familienname folgender Personen

 Alexei Jewgrafowitsch Faworski (1860–1945), sowjetischer Chemiker
 Oleg Nikolajewitsch Faworski (* 1929), russischer und sowjetischer Ingenieur
 Wladimir Andrejewitsch Faworski (1886–1964), russischer Künstler

Siehe auch:
 Faworski-Reaktion, eine chemische Namensreaktion, Spezialfall des nukleophilen Angriffs
 Faworski-Umlagerung, eine chemische Namensreaktion, Umlagerung von Halogenketonen oder Halogenaldehyden